śledziowate – rodzina ryb
 śledź – gatunek ryby 
2 miejscowości w Polsce:
 Śledzie – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów
 Śledzie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty